Ofarim ist der Familienname folgender Personen:
 Abi Ofarim (1937–2018), israelischer Musiker
 Esther Ofarim (* 1941), israelische Schauspielerin und Sängerin
 zum Gesangsduo siehe Esther & Abi Ofarim
 Gil Ofarim (* 1982), deutscher Musiker und Schauspieler
 Tal Ofarim, Musiker, siehe Zoo Army #Tal Ofarim

Ofarim ist auch:
 eine ehemalige israelische Siedlung, siehe Liste israelischer Siedlungen #Ehemalige Siedlungen